Csorba András (19. század) gazdatiszt
 Csorba András (1927–1987) színész, színészpedagógus, színigazgató
 Csorba András (1954) újságíró